Алекса́ндр Васи́льевич Сту́пин (1776—1861) — русский живописец-педагог, организатор и руководитель Арзамасской школы живописи (1802—1861) — первой в России провинциальной художественной школы.

Биография 
Родился  года в дворянской семье Борисовых, но вскоре после рождения, по семейным обстоятельствам родителей был отдан на воспитание арзамасской мещанке Ступиной, которая впоследствии усыновила его и записала в арзамасские мещане под своей фамилией. Был отдан обучению иконописи; научился поправлять старые и писать новые образа, но опыты эти успеха не имели, и он забросил их. Через короткое время он попал в полицейские десятские. Затем в его судьбу вмешались родные, приёмная мать и родная сестра, пожелавшие видеть его чиновником; по их настоянию он женился и отправился в Нижний Новгород, где, при содействии рекомендательных писем, был принят на службу подканцеляристом в местное губернское правление, в отделение советника Ребендера. 

Вернувшись в Арзамас, в сентябре 1797 года он открыл в нём собственную мастерскую и стал принимать учеников, что дало ему возможность брать на себя более значительные живописные заказы (преимущественно образа). Работы его имели успех и доставляли ему хороший заработок, так что в скором времени он получил возможность построить в Арзамасе собственный дом, куда и перешёл вместе с своим семейством и учениками. Понимая, однако, что без специального образования он никогда не сделается настоящим художником, оставив семью, мастерскую и учеников, он отправился в Петербург, где, по совету проживавшего там своего родственника В. Турина, в начале 1800 года поступил вольноприходящим учеником в Императорскую академию художеств, где обучался под руководством И. А. Акимова, особенно же способствовал его успехам в рисовании А. Е. Егоров. Уже в следующем 1801 году Ступин получил малую серебряную медаль за рисунок с натуры. Окончив курс в 1802 году со званием художника 1-й степени, возвратился в Арзамас и устроил там рисовальную школу — первое и в течение долгого времени единственное частное учреждение подобного рода в России.

Поскольку плата за учёбу была незначительной, главным источником финансирования школы являлись заказы на роспись храмов и иконостасов. В 1808 году школа переехала из дома своего основателя в более просторное здание в районе городского центра, приобретённое в долг; под музей был отведён каретный сарай. В 1813 году М. П. Коринфский осуществил перестройку здания школы.

В 1809 году академия приняла эту школу под своё покровительство, наградила её основателя и руководителя званием академика и с того времени оказывала ему поддержку присылкой оригиналов и гипсовых копий с античных статуй для копирования учениками школы и выдачей лучшим из них поощрительных серебряных медалей.

Арзамасская школа, просуществовав всего 45 лет, подготовила многих выдающихся художников, в их числе: , Н. Алексеев, И. Горбунов, В. Раев, В. Перов. Управлял школой сначала один Ступин, сам занимаясь в ней преподаванием при помощи нанятого наставника некоторых элементарных наук, но в 1836 году он передал её в заведование своему бывшему ученику Николаю Михайловичу Алексееву, который был женат на дочери Ступина.

В 1834 году Ступин был награждён орденом Св. Анны 3-й степени «за отличные заслуги по учреждению собственным иждивением в 1802 г., в Арзамасе, художественной школы»; в 1845 году — орденом Святого Владимира 4-й степени «за распространение живописи в отечестве и за сорокалетнее существование его школы».

В 1842 году дом и школа Ступина сильно пострадали от пожара, причиной которого стал поджог «злонамеренных людей».

Одновременно с открытием школы был устроен в том же здании небольшой музей, в собрании которого имелись подлинные работы Д. Г. Левицкого, В. К. Шебуева, А. Г. Варнека, А. Е. Егорова, К. П. Брюллова, множество оригинальных рисунков; была своя библиотека. Основной целью создания музея было обслуживание учебных нужд, но его посещали и посторонние: по свидетельству В. Раева в Святочную неделю школу и музей с удовольствием осматривали замужние женщины и молодые девушки. Школу посещали чиновники, духовенство, проезжие знаменитости, в числе их: Джордж Доу, Я. И. Данилевский. Единственный каталог музея, составленный в 1859 году, указывал, что в нём было 52 картины и около 2000 эстампов, в основном— работы известных русских художников XIX века.

Вскоре после смерти Ступина  года, арзамасская художественная школа была закрыта; в 1862 году дом продан, а фонды музея и библиотеки распылились.

В 1822 году Ступин занимался оформлением строившегося на территории Нижегородской ярмарки Спасского собора.

Примечания

Источники 
 Ступин, Александр Васильевич // 
 
 Званцев М. П. А. В. Ступин. Арзамасская художественная школа. — Горький, 1941.

Ссылки 

 Биографическая справка.

Художники России XIX века
Академики Императорской Академии художеств
Художники-педагоги